Nella religione islamica, Allah è il nome con cui Dio definisce sé stesso nel Corano. Il termine può anche indicare:

Geografia 
Filippine
 Allah Valley – valle che occupa la provincia di South Cotabato e la provincia di Sultan Kudarat
 Allah River – fiume che attraversa l'Allah Valley
 Nigeria
 Allah – villaggio della Nigeria
Stati Uniti d'America
 Allah Creek – fiume dell'Alaska
 Allah – area non incorporata dell'Arizona